Osoby o tym nazwisku:
 Fabio Babini – włoski kierowca wyścigowy
 Giacomo Babini – rzymskokatolicki duchowny